Гурмит Сингх Куллар (; ) — индийский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1932 года.

Биография 
Гурмит Сингх родился в 1907 году в городе Джуллундур (сейчас Джаландхар) в Британской Индии.

В 1927—1932 годах играл в хоккей на траве за Пенджабский университет из Лахора. В 1932 году дебютировал в команде Пенджаба на межпровинциальном турнире. В предолимпийском туре по Индии забил 55 мячей.

В 1932 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции правого нападающего, провёл 2 матча, забил 8 мячей (пять в ворота сборной США, три — Японии). Был единственным сикхом в сборной.

К тому моменту Сингх был студентом сельскохозяйственного колледжа в Лайяллпуре.

В 1934—1940 годах играл за Индийскую армию.

Умер 4 февраля 1992 года в индийском штате Пенджаб.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве